Fils de Marie Immaculée (abrégée en FMI) peut désigner plusieurs congrégations religieuses :

 les Pères de Chavagnes, congrégation catholique fondée en France par le vénérable Louis-Marie Baudouin ;
 les Pavoniens, congrégation catholique fondée en Italie (1847).

Homonymie